Берёзовский Лог

 Берёзовский Лог — упраздненный в 1986 году поселок Караидельcкого района Башкирской АССР.
 Берёзовский Лог — урочище, Уланский район, Восточно-Казахстанская область, Казахстан ().
 Берёзовский Лог — балка, Белгородская область ().
 Берёзовский Лог — балка, Волгоградская область ().

См. также 
Берёзовый Лог (значения)